Зона Азия/Океания — одна из трёх региональных зон в розыгрыше Кубка Дэвиса 2007 года. Состоит из 4-х групп.

Группа 1

Группа 2

Группа 3 
 Sri Lanka Tennis Association, Коломбо, Шри-Ланка, хард
 16-22 июля

Две лучшие команды из каждой группы розыгрывают 2 путёвки в группу 2, а 2 худшие - 2 путёвки в группу 4.

Уточнение: Оман, Ливан, и Шри-Ланка определили худшего исходя из выигранных матчей во встречах в группе.

Оман и Ливан поднимаются в группу 2.
Сингапур и Саудовская Аравия вылетают в группу 4.

Группа 4 
 Theinbyu Tennis Plaza, Янгон, Мьянма, хард
 9-13 мая

Таджикистан и Сирия поднимаются в группу 3.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Регионы